— японский футболист, правый защитник. Выступал в сборной Японии. Победитель Кубка Азии 2011.

Карьера

Клубная 
Свою профессиональную карьеру Утида начал в клубе «Касима Антлерс», в котором дебютировал в 17-летнем возрасте 5 марта 2006 года, а 21 марта того же года забил свой первый гол на профессиональном уровне. За «Касима Антлерс» играл до июня 2010 года, трижды выиграв за это время чемпионат Джей-лиги. 13 июня 2010 года Утида подписал 3-летний контракт с «Шальке 04». 16 августа 2012 года Ацуто продлил контракт с «Шальке» до 2015 года. 30 октября 2014 года контракт был продлён до 2018 года.

Национальная 
В национальной сборной Ацуто Утида дебютировал 26 января 2008 года в матче со сборной Чили. Утида принимал участие в чемпионате мира 2010.

Достижения 
Касима Антлерс
 Чемпион Джей-лиги (3): 2007, 2008, 2009
 Победитель Кубка Императора: 2007
 Победитель Суперкубка Японии: 2009
Шальке 04
 Обладатель Кубка Германии: 2010/11
 Обладатель Суперкубка Германии: 2011
Личные
 В символической сборной Джей-лиги (2): 2008, 2009

Примечания 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Касима Антлерс»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Шальке 04 II»
Игроки ФК «Унион» Берлин